Controcarro 2 — итальянский истребитель танков или САУ, проектировалась в 1946—1950 годах как альтернатива немецкому танку JagTiger.

Модификации 
 Controcarro 3 — улучшенная версия СС 2, информации о данном танке нет.

Прототипы 
 Simovente 105/25 — ее шасси использовалось для проектирования нового шасси для Controcarro 2.

 P.43 (модификация ter) — башня данного танка использовалась для создания башни для Controcarro 2. Также первоначальный двигатель хотели взять с Р.43.
 Controcarro 1 - ?.

Технические Характеристики Controcarro 2 
Изначально на СС 2 хотели поставить улучшенное орудие от Ягтигра, то есть — 128mm Flak 40, и фактически орудия итальянских танков были такими : _калибр или мм орудия__Cannone da__его мм__и его калибры, то есть на Controcarro 2 должно было ставиться орудие с таким названием — 128mm Cannone da 128/55.

Двигатель как выше упомяналось хотели поставить с танка Р.43 модификации ter, то есть — SPA 344. Также машина должна была получить как написано выше новую башню, но спроектированную на основе Р.43. В документах написано, что танк должен быть длинным, по информации некоторых историков — длинее корпуса Мауса.

Операторы 
  — Проектирование Controcarro 2.
  - танк JagTiger с которого планировали взять орудие.

Ссылки 
 Симовенете Да 105/25 (Simovente da 105/25) — статья на Википедии, — https://ru.wikipedia.org/wiki/Semovente_da_105/25

 Carro Armato P.43 — статья на Википедии, — https://ru.wikipedia.org/wiki/Carro_Armato_P43